'McGirr est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1940-2004), artiste américain
, professeur de médecine britannique
 (1887-1982), homme politique canadien au Manitoba
 (1879-1949), homme politique australien en Nouvelle-Galles du Sud
 (1891-1964), joueur néo-zélandais de cricket
James McGirr (1890-1957), homme politique australien, premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud
 (1928-2005), juge américain en Pennsylvanie
 (né en 1960), homme politique australien en Nouvelle-Galles du Sud
 (1897-?), joueur néo-zélandais de football
 (1874-1957), homme politique australien en Nouvelle-Galles du Sud
 (1859-1934), joueur néo-zélandais de cricket

Toponyme

, communauté de l'Illinois

Homonymie de patronyme